Список персонажей из аниме и манги One Piece, придуманных и нарисованных мангакой Эйитиро Одой.

Пиратская команда Соломенной Шляпы 
В центре повествования произведения — . Капитаном и основателем команды является главный герой Манки Д. Луффи. На протяжении всей истории он собирает других членов команды, так что в неё также входят: мастер трёх мечей Ророноа Зоро, снайпер Усопп, штурман Нами, канонир Бок, кок Винсмок Санджи, судовой врач Тони-Тони Чоппер, археолог Нико Робин, корабельный плотник Фрэнки, музыкант Брук и рулевой Дзимбей

 — главный герой произведения, капитан команды. В детстве съел Плод Резина-Резина, став «Резиновым человеком». Мечта Луффи — стать Королём Пиратов.

Луффи вырос в небольшой деревне Фуса в Ист-Блу. В детстве ему спас жизнь Шанкс. Он подарил Луффи соломенную шляпу, с которой с тех пор главный герой не расстаётся. Воспитанием Луффи занимался его дед — Манки Д. Гарп, вице-адмирал Морского Дозора. В 17 лет Луффи отправился в путь, чтобы исполнить свою мечту. После победы над Кайдо он получил статус Йонко и его награда поднялась до 3 миллиардов белли (1053 глава манги). 
 Сэйю — Маюми Танака

 — мастер меча, использующий в бою три меча, один из которых он удерживает в зубах. Страдает топографическим кретинизмом.
С детства занимался борьбой на мечах, но вечно проигрывал Куине, дочери владельца додзё, в котором он обучался. Когда Куина умерла, Зоро поклялся стать величайшим мастером меча в мире. Для этого считает необходимым победить Михока Соколиные Глаза, но в ходе повествования становится его учеником. Награда за поимку — 1 миллиард 111 миллионов белли (1058 глава).
 Сэйю — Кадзуя Накаи

 — штурман команды Соломенной Шляпы. Распознаёт и анализирует малейшие изменения в погоде. Она также является отличным карманником. Мечтает нарисовать карту всего мира. Любит деньги и мандарины. На протяжении серий Нами борется с помощью трёхсекционного посоха. Усопп позже даёт ей новую версии этого оружия, способного контролировать погоду, который имеет название . Во время 2-х летних тренировок была на небесном острове Погодия, где основным делом было изучение погодных условий, а также помощь людям нуждающемся в их услугах. В результате тренировок улучшило своё оружие сделав его ещё сильнее. Награда за поимку — 366 миллионов белли (1058 глава). 
 Сэйю — Акэми Окамура

 — бог, канонир и самопровозглашённый вице-капитан. Основное оружие Усоппа — рогатка и различные бомбы (спустя 2 года — семена быстрорастущих растений). Он неплохой изобретатель, смастеривший множество механизмов. На данный момент он слабейший в команде соломенной шляпы.

Его отец, Ясопп, отправился пиратствовать, когда Усопп ещё был ребёнком. Вскоре мать Усоппа, Банкина, скончалась от болезни. Усопп сдружился с Каей, девушкой из богатой семьи на его острове. Он отправился в путешествие вместе с Луффи, чтобы исполнить свою мечту — стать отважным воином моря.

 — альтер эго Усоппа. Когда Усопп считал невозможным присоединиться к друзьям и помочь спасти Нико Робин, так как ранее он покинул команду, он надел маску и начал представляться этим именем.

Во время двухлетнего перерыва находился на архипелаге Бойн, похожий на лепестки цветка, но являющийся хищным животным. По прошествии 2-х лет стал более сильным, и вместо взрывных снарядов стал использовать семена растений. Награда за поимку — 500 миллионов белли (1058 глава).
 Сэйю — Каппэй Ямагути

 — кок команды, родом из Норт-Блу. Без ума от женщин и буквально сходит с ума в их присутствии. Не переносит присутствие Зоро и всегда вступает с ним в словесную перепалку. Злостный курильщик. В бою использует атаки ногами, так как руки для повара слишком важны.

Является третьим сыном королевской семьи королевства Джерма, Винсмока Джаджа и Винсмок Соры. Отец Санджи был жестоким королём и предводителем армии Джерма 66 (читается: Джерма Две-Шестёрки). Пытался из своих детей сделать совершенных бойцов: невероятно сильных и бесчувственных. Однако его жена не хотела, чтобы дети были жестокими и бесчувственными и попыталась предотвратить результат экспериментов путём приёма специальных препаратов. Однако только Санджи остался обычным человеком, что стала поводом для издевательств со стороны его братьев Ичиджи, Ниджи и Ёнджи. В итоге, он сбегает из страны, благодаря помощи старшей сестры Рэйджу.

Санджи отправился в Ист-Блу, где стал поварёнком на одном корабле. Вскоре на его корабль напали пираты и он вместе с капитаном напавших пиратов Зеффом провёл несколько недель на небольшом острове без еды и воды. После этого случая помог Зеффу открыть плавучий ресторан «Барати» и учился там готовить. Мечта Санджи — найти Олл-Блу (), место, где встречается рыба из всех четырёх морей. Во время 2-х летних тренировок был на острове трансвеститов. Там смог овладеть волей и научиться одной из техник Шести боевых стилей — «Лунной походке». Награда за поимку — 1 миллиард 32 миллиона белли (1058 глава).
 Сэйю — Хироаки Хирата

 — олень, съевший Плод Человек-Человек, позволяющий ему превращаться в человека. Он самый младший в команде. Понимает язык животных. Судовой врач команды Соломенной Шляпы.

Родился на Барабанном острове на Гранд-Лайн, а позже стал помощником врача-шарлатана Хирурка, передавшего ему уважение к пиратскому флагу и мечту о цветущей сакуре. После гибели Хирурка Чоппер стал учиться лечить людей у доктора Курехи.

Чоппер создал особый препарат — боевая пилюля (), при проглатывании которого он может использовать другие формы, кроме тех трёх, которые есть у любого съевшего плод зоан — животного, человека и получеловека-полуживотного. Дополнительные формы усиливают его отдельные способности — прыжки, защиту, руки или рога. При съедении слишком большого числа боевых пилюль он впадает в состояние монстра, когда уже не может отличить друзей от врагов. Долгое нахождение в этой форме изнуряет его и может привести к летальному исходу. В итоге 2-летних тренировок смог научиться контролировать себя в этой форме. Награда за поимку — 1000 белли (1058 глава). 

 (ранее Дитя Демон Нико Робин) — археолог команды Соломенной Шляпы. Впервые она представлена в манге как вице-президент «Барок-Воркс», под псевдонимом Мисс Воскресенье. Она съела Плод Цвети-Цвети, который позволяет Робин выращивать любые части своего тела на любой поверхности.

В детстве Робин увлекалась историей. Она жила на острове Охара в Вест-Блу, известном своими учёными-историками, бережно относившимися к книгам. Когда Мировому Правительству стало известно, что жители острова раскопали данные о «потерянном столетии» и о «Рио понеглифе», оно приняло решение уничтожить остров. Робин была единственным спасшимся археологом, поэтому в 8 лет за неё оказалась назначена огромная награда. В 24 года она присоединилась к Крокодайлу, а после его разгрома — к Луффи. На данный момент Робин является единственным человеком на земле, способным читать понеглифы. Награда за поимку — 930 миллионов белли (1058 глава).
 Сэйю — Юрико Ямагути

 (ранее Киборг Фрэнки) — корабельный плотник пиратов Соломенной Шляпы. 36-летний киборг из Уотер-Севен, его родина — Саут-Блу. Появился в истории в качестве лидера клана семьи Фрэнки, группы корабельных демонтажников. Его настоящее имя — , но он от него отказался и живёт под псевдонимом. Изначально выступал как антагонист, но под натиском обстоятельств стал союзником. Он восьмой член команды. Награда за поимку — 394 миллиона белли (1058 глава).
 Сэйю — Кадзуки Яо

 (ранее Поющий Брук) — музыкант на корабле команды Соломенной Шляпы. Съел Плод Нежить-Нежить. До своей смерти Брук был музыкантом в команде пиратской Румбы, где был целый пиратский ансамбль. Своей музыкой он может усыплять врагов. Брук за два года научился выходить из своего тела и путешествовать в виде духа, и наносить ледяные атаки. Также оказалось, что он стал неуязвимым, пока не разрушены его кости.

Полные надежд они отправились на Гранд-Лайн, случайно прихватив прибившегося к ним детёныша кита — Лабуна. Пообещав Лабуну, что они вскоре пройдут через Гранд-Лайн и спустятся с другой стороны горы они оставили кита у ворот опасного океана. Однако их планам не суждено было случиться — вначале болезнь унесла их капитана, и его место занял Брук, а затем и оставшаяся часть команды погибла в сражении. Присоединившись к команде Луффи, Брук собирается обогнуть Гранд-Лайн и, как и обещал, спуститься к Лабуну с другой стороны горы Реверс-Маунтин. Награда за поимку — 383 миллиона белли (1058 глава).
 Сэйю — Тё

 — рулевой пиратов Соломенной Шляпы. Рыбочеловек-китовая акула. Мастер карате рыболюдей. Был членом экипажа пиратов Солнца, борющейся за свободу рабов и за мир между людьми и рыболюдьми. После смерти Фишера Тайгра заменил его на посту капитана. Принял титул великого корсара ради защиты острова Рыболюдей, но во время войны при штабе Морского Дозора отказался от титула.

Из-за отказа участия в Переломной войне, был заточён в подводной тюрьме «Импел-Даун», из которой сбежал благодаря Луффи. Помогал Луффи спасти его брата, Портгаса Д. Эйса, из-за высокого уважения к последнему. Помог Луффи справиться со смертью брата. Спустя два года участвовал вместе с командой Соломенной Шляпы в сражении против новых пиратов Рыболюдей. Изъявил желание вступить в команду Луффи, но был вынужден временно отказаться, по причине неотложных дел. Как оказалось, он вместе с его пиратской шайкой Солнца находился на службе у императрицы морей Большой Мамочки Шарлотты Линлин. Во время операции по убийству Линлин, он официально покинул ряды её команды и намеревался вступить в ряды пиратов шайки Соломенной Шляпы. В 901 главе манги Луффи официально признал себя капитаном Дзимбэя, тем самым утвердив статус Дзимбэя как члена команды Луффи. Во время битвы с командой Большой Мамочки остался прикрывать тылы вместе со своей бывшей командой, чтобы дать шанс экипажу «Таузанд-Санни» благополучно сбежать. Во время арки «Страна Вано» он возвращается невредимым и со всей командой участвует в битве с командой императора морей Кайдо. Награда за поимку — 1 миллиард 100 миллионов белли (1058 глава манги).
 Сэйю — Кацухиса Хоки

Короли пиратов 

, иногда просто , — человек, которого называют королём пиратов. Заболев неизлечимой болезнью, решил совершить полное путешествие по Гранд-Лайн и осуществил его за три года на своём корабле «Оро Джексон». После этого распустил команду и сдался Морскому дозору. За 22 года до начала событий произведения во время казни в Логтауне заявил, что все свои сокровища, он спрятал в конце Гранд Лайна, на острове Рафтеле. С этого началась «Великая эра пиратов», когда множество пиратов со всего света пытаются заполучить сокровище, называемое Оne piece. У короля пиратов был сын — Портгас Д. Эйс.
 Сэйю — Тикао Оцука.

Команда 
 — первый помощник на корабле короля пиратов. После роспуска команды поселился на архипелаге Сабаоди, где занимается покрытием кораблей специальной смолой, позволяющей путешествовать под водой. Обучал Луффи управлению Волей и усовершенствовал корабль команды Соломенной Шляпы.
 Сэйю: Кэйити Сонобэ

Кроме того, в ходе произведения появлялись другие члены команды Роджера: Крокус, смотритель маяка у входа в Гранд Лайн, присматривающий за громадным китом Лабуном, временно был судовым врачом на «Оро Джексоне». Ещё только юнгами на нём ходили Шанкс и Багги, к началу повествования ставшие капитанами своих собственных команд.
Ещё в команде были Некомамуши и Инуараши, кот и пёс, короли острова Зоя народа минков.

Четыре императора морей 
 — это самые могущественные пираты второй половины Гранд Лайн. Они удерживают политические силы региона в равновесии с Великими корсарами и морским дозором. Данная группа состоит из «Красноволосого» Шанкса, «Белоуса» Эдварда Ньюгейта, «Хозяина Зверей»  и «Большой Мамочки» Шарлотт Линлин. После смерти Белоуса и благодаря отобранной у него силе новым императором морей стал «Чёрная Борода» Маршалл Д. Тич.

Кайдо 
 по прозвищу «Царь зверей» - крупных размеров человек, носит длинные усы и изогнутые рога. Узурпировал власть в стране Вано, что вызвало недовольство среди самураев, в их числе Кинемон, Канджиро и Райзо. Казнил отца Момоноске, Кодзуки Одена, бывшего члена команды Гола Д. Роджера. Обладает силой фрукта Дракон-Дракон, тип мифический зоан, с помощью которого может превращаться в дракона. Обладает всеми видами воли и пробуждением. Имел торговые отношения с Дофламинго, в частности, он массово закупал у него Дьявольские фрукты типа смайл для своей армии, однако после поражения Дофламинго он потерял такую возможность. Кайдо очень силён и невероятно живуч - по его словам, ничто не могло убить его (цепи рвались под его весом, лезвия гильотин ломались о его шею, пули и копья не могли его пробить а падение буквально с небес не причинило ему никакого вреда). Тем не менее, после долгих битв с Луффи был им побеждён.

Шарлотта Линлин 
 (в некоторых переводах Пралине), также известная как «Большая Мамочка». Одна из четырёх императоров морей. Имеет большой флот и собственную крепость в Новом мире. Очень любит сладкое и держит под защитой несколько островов, где производят всевозможные сладости. В качестве платы за защиту острова обязаны поставлять ей по несколько тонн сладостей. Одним из таких островов является Остров рыболюдей, который производит для неё конфеты. В случае невыполнения условий сделки, пираты Мамочки уничтожат остров.

Известные члены пиратов «Большой Мамочки»: представитель племени длинноногих Тамаго (яп. タマゴ Тамаго) по прозвищу «барон Тамаго», а также Пекомс. «Гангстер» Капоне Бедже был в команде ранее. Обладает дьявольским Плодом Душа-Душа, также имеет волю вооружения, волю наблюдения.

Большая Мамочка крепкая как стальной шарик. Она имеет 128 детей, из них три (в прошлом, четыре. «Таинственный монах» Урудж убил одного из них) являются конфетными генералами. Сильнейший из ниx — Шарлотта Катакури с наградой 1 млрд 57 млн белли. После него идёт Шарлотта Смузи с наградой 932 млн белли. Далее Шарлотта Крекер с наградой 850 млн белли. Далее Шарлотта Перосперо с 700 млн белли.

Другие известные дети мамочки: Овен, Дайфуку, Пудинг, Брюле, Опера, Кантер, Каденца, Кабалетта, Гала, Цукотто, Нуссторте, Баскарт, Компо, Досмарч, Мускат (умер, однако позже в сериях, вероятно, для массовки, присутствовал), Ноизетт, Лаурин, Мон-д'ор, Хай Фет, Басанс, Сен-Марк, Таблет, Дакуаз, Снэк, Баваруа, Кантен, Като, Монб, Шибуст, Мобил, Брауни, Аманда, Рэйзин, Маскарпоне, Ньюэн, Ньюти, Ньюдзи,  Ньюсан, Ньюкси, Ньюго, Нуга, Англи, Уиро, Де-Ша, Дольче и Драже, Компот, Монде, Аше, Эфиле, Кастард, Ангел, Брое, Мэш, Констарч, Моцарт, Марнье, Цитрон, Шифон, Лола, Синамон, Мелиз, Галетт, Пуар, Прим, Пралине, Марбл, Мюкуру, Мэйпл, Джоконда, Панна, Джоскарпоне, Натмег, Акимег, Оллмег, Харумег, Фуюмег, Пурин, Флампе, Вэйферс, Норманд, Анана.

Шанкс 
 Сэйю — Сюити Икэда.
, по прозвищу  — капитан пиратов Красноволосого и один из четырёх императоров морей. Бывший член команды Гол Д. Роджера. В самом начале произведения Шанкс потерял левую руку, спасая семилетнего Луффи и оставил мальчику свою любимую соломенную шляпу, с которой тот не расстаётся. Опытный мечник. Обладает очень сильной . Найсильнейший на данный момент обладатель королевской воли. После недолгого разговора положил конец войне и забрал тела Белоуса и Эйса, чтобы похоронить их согласно традициям.

Из-за похмелья порой бывает в не очень хорошем расположении духа. Награда за голову - 4 048 900 000 белли.

Первым членом собственной команды Шанкса стал , не расстающийся с винтовкой и сигаретой и, по словам автора, обладающий самым высоким IQ среди всех персонажей One Piece. Также в его команду входят , постоянно что-то жующий толстяк; , талантливый снайпер и отец Усоппа, и «Новичок» .

Эдвард Ньюгейт 

 Сэйю — Кинрю Аримото.

 по прозвищу " — крайне крупный человек с большими белыми усами. Обычно изображается связанным с медицинским оборудованием и окруженным медсёстрами. Считается сильнейшим человеком в мире. В бою использует бисэнто. Был единственным человеком, способным сравниться в бою с Гол Д. Роджером. Ближе всех подобрался к one piece. Обладает способностями , позволяющими создавать ударные волны, способные вызывать землетрясения, цунами и раскалывать пополам острова. Очень любил членов своей команды и называл их своими детьми.

Его имя — Эдвард «Белоус» Ньюгейт () — как и имя Маршалла Д. Тича, основано на имени реально существовавшего пирата Эдварда «Чёрная Борода» Тича (). Флагман Белоуса носит имя «Моби Дик».

Когда Портгаса Д. Эйса схватили дозорные, он немедленно отправился на его спасение. Привёл свой флот и союзников в Генштаб Морского Дозора, к острову Маринфорд, где состоялась Великая война, в ходе которой были убиты он сам и Эйс. 

«Даже после смерти его тело продолжало стоять. Даже лишившись части головы, он продолжал с той же разрушительной силой уничтожать противников. Его и правда можно было назвать „Монстром“. В этой битве он получил 267 ножевых ранений, 152 пули и 46 ядер. Но на этой гордой спине за всю свою пиратскую жизнь он не получил ни одной раны от бегства!»

Команда 

Пираты Белоуса разделены на 16 дивизионов по сто человек, каждым из которых командует высокопоставленный подчинённый Белоуса. Первым дивизионом командует , съевший дьявольский плод Птица-Птица, Модель: Феникс, владеющий способностью феникса к самовосстановлению, а также обладающий Волей.

Командующим второго дивизиона был брат Луффи, «Огненный кулак» Портгас Д. Эйс, сын короля пиратов, обладающий способностью плода Пламя-Пламя вызывать огонь и управлять им. Награда за голову 550 000 000 белли. Его настоящее имя — Гол Д. Эйс. Преследовал Тича за убийство командира 4-го дивизиона, но был пойман правительством, заключён в Импел-Даун и приговорён к казни. Был спасён усилиями пиратов, но почти сразу же погиб, защищая Луффи. Его роль озвучивал Фурукава Тосио.

Командиром третьего дивизиона является  по прозвищу , которое получил из-за того, что съел дьявольски плод Сверкать-Сверкать, который позволяет превратить любую часть своего тела в алмаз. Четвёртым дивизионом командовал убитый Чёрной Бородой Тэтч.

Остальных командиров зовут: «Цветочный Клинок» Виста, Бламенко, Ракуё, Намул, Бленхайм, Куриэль, Кингдью, Харута, «Водный Бык» Атмос, Спид Джил, Фосса и Изо.

Союзники 
Союзниками «Белоуса» являются множество капитанов «Нового Света», самыми известными из них являются «Рыцарь-цыган» Дома, «Громовой лорд» Макгай, братья Декалван, «Глубинный паук» Сквард, Орз Младший, «Ледяная ведьма» Вайти Бэй, Элми, Рамба, Делакуахи и Бизар

Маршалл Д. Тич 
 Сэйю — Оцука Акио
Маршалл  Д. Тич изначально служил под началом Портгаса Д. Эйса у Белоуса, но ради обладания Дьявольским плодом Тьма-Тьма убил товарища и вынужден был оставить команду. После поимки Эйса получил статус Великого корсара, но позже ворвался вслед за Луффи в Импел-Даун и освободил опаснейших узников тюрьмы, чтобы они присоединились к его команде, а затем отказался от статуса.

Вместе со своей командой убил Белоуса и забрал способности его плода, став первым человеком, получившим одновременно способности двух плодов. Первый плод — плод Тьма-Тьма, позволяет управлять тьмой и гравитацией, второй — плод Грохот-Грохот — позволяет создавать разрушительные ударные волны.

В команду Чёрной бороды входят канонир «Сверхзвук» Ван Авгур, рулевой «Чемпион» Джизус Бёрджесс, судовой врач «Ангел Смерти» Док Кью и штурман Лафит. После нападения на Импел-Даун к нему присоединились пираты, чьи досье были удалены и даже сам факт их существования скрыт: «Дождь» Шиллью, бывший начальник Импел-Дауна, заключенный в тюрьму за жестокое обращение с заключенными, «Могучий Пьяница» Васко Шот, «Линкор» Сан-Хуан Вульф, «Охотница на Полумесяц» Катарина Девон и «Деспот» Авало Писарро.

Семь великих корсаров 
 — это семёрка пиратов, с которыми Мировое Правительство заключило договор. В обмен на снятие награды за их поимку пираты обязуются нападать только на других пиратов и отдавать 10-ю часть награбленного Мировому Правительству. Несмотря на малочисленность великих корсаров, каждый из них в прошлом имел внушительные награды за поимку и был опасным пиратом. Их основная зона деятельности — Гранд-Лайн. На данный момент Мировое Правительство отказалось от великих корсаров, поэтому все члены данного объединения вновь стали разыскиваемыми пиратами.

В разное время в состав великих корсаров входили:

  Драку́ль Михо́ук — сильнейший в мире мечник. Также в течение двух лет был наставником одного из протагонистов — Ророноа Зоро, обучал его владеть мечом.

  Бартоломью Кума — киборг, экспериментальное оружие правительства. Состоял в революционной армии Дракона и стал великим корсаром, чтобы шпионить за правительством. В ходе правительственного эксперимента части его тела одна за другой заменялись механизмами, пока он полностью не стал машиной PX-0. Несколько раз позволял спастись команде Соломенной Шляпы. Заключил сделку на «последнюю миссию» — защиту их корабля. Съел в своё время плод Лапа-Лапа, дающий упругие лапы на ладонях, отражающие любое воздействие. Сэйю: Хидэюки Хори.

 ;  Боа Хэнкок — в детстве была похищена и продана рабыней мировой аристократии. Была спасена героем рыболюдей Фишером Тайгром, а позже смогла занять престол острова Амазонской Лилии. Не раз помогала и спасала Луффи, в которого влюблена. Обладает силой плода Любовь-Любовь, позволяющей обращать похоть людей против них самих: влюблённые в её красоту по её воле могут обратиться в камень.
 Великий Клоун Багги — бывший юнга на корабле короля пиратов, ныне капитан своей пиратской шайки. Съел плод Дели-Дели, позволяющий ему делиться на части. В 700 главе указано, что он стал великим корсаром.
 Белоус Младший Эдвард Вивл — стал великим корсаром после войны во время двухлетнего перерыва, когда объявил себя сыном Белоуса и стал одного за другим уничтожать его союзников и членов его команды, как фальшивых сыновей Эдварда Ньюгейта. На данный момент род и уровень его силы, а также, является ли он истинным сыном Белоуса, неизвестно.

В ходе действия произведения великими корсарами были, но позже лишились этого звания:

 Гэкко Мория — благодаря плоду Тень-Тень обладает способностью управлять тенями. Какое-то время собирал армию зомби, но был разгромлен командой Луффи. Его корабль «Триллер-Барк» — самый большой в мире произведения: внутри него помещается целый остров. После войны с Белоусом его пытался убить Дофламинго, на основании того, что он стал не нужен правительству, но Мория сумел скрыться.

  Сэр Крокода́йл — бывший глава организации «Барок-Воркс». Пытался захватить власть в Арабасте, но был остановлен Луффи и лишен статуса великого корсара. Оказался заключенным в тюрьме «Импел-Даун», но был освобождён Луффи. На войне вступился за Луффи и сражался с другим великим корсаром Михоком, который пытался убить Луффи. Обладает способностями плода Песок-Песок — обращать всё в песок и управлять им.
  Маршалл Д. Тич. Бывший член пиратов Белоуса, в свое время убивший одного из членов команды ради фрукта Тьма-Тьма. Заполучив этот фрукт, Тич побеждает Огненного Кулака Эйса, и, преподнёс его правительству, становиться шичибукаем. Вскоре после этого он помогает сбежать нескольким заключённым тюрьмы Импел Даун, на чем его роль Великого Корсара заканчивается. 

  Трафальга́р Ло (полное имя — Трафальгар Д. Ватер Ло) — может использовать способность дьявольского плода Опе-опе, создавая некое пространство, позволяющее разделять жертв на части, не убивая их, при этом эти части можно присоединять к любому предмету, а также в способности плода входит умение менять души людей местами и телепортироваться, точнее обменивая местами себя (или другого человека) с окружающими предметами, включая чистый воздух. Ранее состоял в команде Донкихота Дофламинго. Стал великим корсаром после того, как прислал в штаб дозора сто сердец пиратов. После того как появился на Грин-Бит для передачи Цезаря был лишен звания великого корсара полномочиями адмирала Иссё.
 Небесный Демон Донкихот Дофламинго — бывший король Дрессрозы — королевства Нового Света. В преступном мире известен под кличкой Джокер. Съел плод Нить-Нить, позволяющей создавать и контролировать нити из своих пальцев. С их помощью он может контролировать людей как марионетками или разрезать предметы на части. Принадлежит к мировой знати, то есть, народу небесных драконов, но по неизвестной причине открыто этого не показывает. После событий Дрессрозы был схвачен дозором и следовательно, потерял пост великого корсара.

11 сверхновых 
11 пиратов-новичков, прибывших на Сабаоди практически в одно время, чья награда составляет более 100 миллионов белли, получили общее название «11 сверхновых» и впоследствии стали известны как "Худшее поколение":
 «Капитан» Юстасс Кид — родом из Саут-Блу, владеет способностью плода Магнит-Магнит, который позволяет ему управлять магнитными полями. Высокая награда обусловлена нападениями и убийствами мирного населения. На данный момент награда за его поимку составляет 470 миллионов белли; также указывается, что в Новом Свете Кид потопил несколько кораблей Императора морей «Большой Мамочки». Назван в честь известного капера Уильяма Кидда
 «Соломенная шляпа» Манки Д. Луффи — родом из Ист-Блу. Награда за поимку — 3 миллиарда белли.
 «Фокусник» Бэзил Хокинс — Норд-Блу. Обладает способностью плода Солома-Солома. Награда за поимку — 320 миллионов белли. Назван в честь известного английского пирата Джона Хокинса
 «Красный Флаг» Икс Дрейк' — прибыл из Норд-блу. Обладает способностью превращаться в динозавра (Плод Дракон-Дракон, Модель: Аллозавр). Ранее являлся контр — адмиралом Морского дозора. За его голову дают 222 миллиона белли. Назван в честь известного английского корсара Фрэнсиса Дрейка'. Трафальгар Д. Ватер Ло — талантливый врач родом из Норд-Блу, ставший впоследствии Великим корсаром. Награда за поимку — 500 миллионов белли. Полное имя — Трафальгар Д. Ватер Ло, является отсылкой к крупнейшим сражениям наполеоновских войн — Трафальгарскому сражению и битве при Ватерлоо.
 «Рёв моря» Скретчмен Апу — родом с Гранд-Лайн. Его тело превращено в музыкальные инструменты из-за дьявольского плода Звук-Звук. Награда за поимку — 350 миллионов белли.
 «Мясник» Киллер — боец из команды Кида а также его первый помощник, родом из Саут-Блу. Награда за поимку — 200 миллионов белли.
 «Охотник на пиратов» Ророноа Зоро — мечник команды Луффи. Награда за поимку - 1 миллиард 111 миллионов белли.
 «Обжора» Джуэлри Бонни — благодаря дьявольскому плоду Возраст-Возраст она менять возраст как себе, так и окружающим. Родом из Саут-Блю. Была побеждена Тичем и схвачена Морским дозором. Награда — 140 миллионов белли. Названа в честь женщины-пирата Энн Бонни.
 «Гангстер» Капоне Бедже — человек-крепость из Вест-Блу. Он съел плод Крепость-Крепость, благодаря которому тело превращено в форт, внутри которого обитает в уменьшенном виде его команда, пушки, лошади и т. д.. Награда за поимку — 300 миллионов белли. Назван в честь гангстера Аль Капоне.
 «Таинственный монах» Урудж — пират родом с Небесного острова. Съел неназванный дьявольский плод, позволяющий давать ему огромную силу после полученных ранений. Награда за поимку — 108 миллионов белли.

 Морской Дозор 
 — основная военно-морская сила мирового правительства в борьбе с пиратами. Морской Дозор располагает огромными человеческими и материальными ресурсами. Базы Морского Дозора находятся по всему миру, но основное внимание обращено на Гранд-Лайн. Однако на второй половине Гранд Лайн, в Новом Мире, флот располагает гораздо меньшими возможностями для контроля и борьбы с пиратами. Там главной силой и властью являются четверо ЙонкоОбязанностиВ обязанности дозорных входит поддержка правопорядка во всём мире и распространения влияния Мирового Правительства. Поэтому они считаются основной вооруженной силой правительства, и они обязаны выполнять любой приказ, отданный им. Иногда приказы бывают спорными, но они всё равно обязаны их исполнять. Также, дозорные обязаны выплачивать охотникам за головами награды за поимку пиратов. Дозорные терпят их, потому что те делают их работу легче, помогают в борьбе с пиратством, хотя при этом и остаются независимыми от строгой иерархии и дисциплины. Сами дозорные тоже ловят пиратов, и чем опаснее пират, которого они арестуют или казнят, тем выше поднимется престиж дозора.

Маршалом Дозора являлся «Будда» Сэнгоку, обладающим мифическим зоаном плода Человек-Человек, Модель: Статуя Будды,SBS 60 том позволяющий превращаться в Будду и создавать мощные ударные волны. После битвы в Маринфорде подал в отставку из-за того, что больше не мог терпеть действия мирового правительства.

Сильнейшими адмиралами флота Дозора считаются «Синий фазан» Кудзан, съевший плод Холод-Холод и управляющий льдом, «Алый пёс» Сакадзуки (озвучивает Татики Фумихико), чьи способности плода Магма-Магма позволяют ему управлять магмой, и «Жёлтая обезьяна» Борсалино (озвучивает Унсё Исидзука), благодаря плоду Блеск-Блеск, управляющий частицами света. После отставки маршала Сэнгоку Сакадзуки и Кудзан сразились за его пост, что привело к тому, что первый из них стал новым маршалом Дозора, а второй подал в отставку. Как выяснилось в арке «Дрессроза», место Кудзана занял новый адмирал флота, «Лиловый Тигр» Иссё — слепой старик с крестообразным шрамом через оба глаза, который обладает способностью дьявольского фрукта управлять гравитацией и призывать метеориты.«Кулак» Манки Д. Гарп — вице-адмирал и герой Морского дозора, не раз сражавшийся с Королём пиратов. Отец революционера Манки Д. Дракона и дед главного героя Манки Д. Луффи. После войны с Белоусом подал в отставку, сохранив звание, вернулся в Ист-Блу.Смокер (от  — курильщик) — капитан 1-го ранга, а позже вице-адмирал Дозора. Обладает силой плода Дым-Дым. Преследует Луффи с самого начала приключений — от Логтауна. Постоянно курит две сигары. Его озвучивали: Мацуо Гиндзё > Оба Махито. Смокера сопровождает его команда: «человек-клетка» (из-за дьявольского плода Клетка-Клетка) Хина, капитан 1-го ранга Морского дозора, и старшина 1-ой статьи, а позже капитан 1-го ранга Тасиги, неуклюжая девушка, поставившая себе целью отобрать все знаменитые мечи из рук тех, кто станет их использовать для собственных целей. По этой причине преследует Ророноа Зоро, обладающего тремя из таких мечей.Коби — юноша, служивший юнгой на корабле Альвиды в Ист-Блу, а позже спасенный Луффи и вступивший в Морской дозор. Вместе с Хельмеппо, сыном каперанга Моргана, оказался под началом адмирала Гарпа. Во время битвы с Белоусом у Коби пробудилась Воля Созерцателя. Спустя два года выясняется, что Коби уже получил звание капитана 1-го ранга.

 Сайфер Пол 
 — организация подконтрольная только мировому правительству и занимающаяся, в основном, его «грязными делами», зачастую прибегая к незаконным методам. Разделен на 8 групп, обозначаемых СP1—CP8, а также существует секретный, девятый Сайфер Пол — CP9. Существует, также, CP0 «Эгида» — сильнейшая группа Сайфер Пол, работающая непосредственно под командованием Мировой знати.

В состав девятого Сайфер Пола до победы над ними команды Луффи входили:
 Спандам, глава CP9, несмотря на столь высокую должность очень слаб и в бою полагается только на свой меч, который наделен силой плода зоан —Плод Слон-Слон.
 Роб Луччи, сильнейший член Сайфер Пола за всю историю, обладающий силой плода зоан — леопард (Плод Кошка-Кошка, Модель: Леопард);
 Каку, бывший плотником в Уотер-Севен и сильный фектовальщик, обладающий силой плода зоан — жираф (Плод Бык-Бык, Модель: Жираф);
 Дзябура, третий по силе в CP9, обладающий силой плода зоан — волк (Плод Пёс-Пёс, Модель: Волк);
 Бруно, обладающий способностью плода Дверь-Дверь открывать двери где угодно, ведущие в невидимое подпространство;
 Кумадори, странный тип, ведущий себя как актёр театра Но, в бою использует свои волосы и посох Бо ;
 Филин, мастер скрытых убийств, обожающий поболтать, сам ассоциирует себя с совой;
 Калифа, обладающая способностью плода Пузырь-Пузырь «смывает» силу со всего, к чему она прикасается или того, что попало в её пену. Дерется в основном ногами или шипастой веревкой.
 Неро, претендовал на вступление в CP9, но был убит Робом Луччи за слабость.

Каждый член CP9, кроме Спандама, владеет боевым искусством Шести Боевых Стилей (в переводе с яп. «Шесть стилей»), которое дает им сверхчеловеческие силу, стойкость и скорость.

Личности членов CP0 «Эгида» пока не раскрыты, известно только что это сильнейшая группа среди остальных Сайфер Пол.

 Эниес-Лобби 
Остров Правосудия и штаб CP9. Находится на дневном острове и является важным объектом Мирового Правительства. В связи с этим его безопасность обеспечивают 10000 солдат. Был разрушен после «Вызова Карателей». Через Врата Правосудия связан с Импел-Дауном и Маринфордом.

 Революционеры 

Мировому правительству противостоит организация революционеров, возглавляемая Манки Д. Драконом, сыном адмирала Манки Д. Гарпа и отцом Манки Д. Луффи.

Среди его сторонников трансвестит Эмпорио Иванков, ожидавший действий революционеров в Импел-Дауне, но выведший своих сторонников из великой тюрьмы, чтобы помочь Луффи; Инадзума - ближайший друг Иванкова, и Варфоломей Гризли — один из Великих корсаров. На время двухлетнего перерыва — Нико Робин. И брат Портгас Д. Эйса и Манки Д. Луффи — Сабо.

 Прочие 

 Пираты Клоуна Багги 
 пират и капитан команды Пиратов Багги, соруководитель Альянса Багги и Альвиды, а также бывший юнга Пиратов Роджера. Вскоре после битвы в Маринфорде, он стал Ситибукаем и лидером "Доставки Багги" (バギーズ デリバリー, Баги:зу Дэрибари:?) Он потерял свой статус Ситибукая когда система была упразднена, но после того, как Кайдо и Шарлотта Линлин потерпели поражение в Стране Вано, Багги занял место Ёнко наряду с Монки Д. Луффи.

 «Железная дубина» была первым противником, поверженным Луффи, и капитаном своей собственной команды. После поражения она съела плод Скользи-Скользи, превратившись в красавицу, и присоединилась к пиратам Багги, чтобы поймать Луффи.

 Пираты Чёрного кота (Капитан Куро) 

Пираты Чёрного кота появляются в начале произведения на родном острове Усоппа. Капитан пиратов  «Стратег» Куро, устав от преследований Морского дозора, сымитировал свою смерть за три года до начала действия произведения. Он устроился в дом к богатой семье и спланировал действия, позволяющие ему получить богатство «законным» способом, чтобы бросить пиратство. Был остановлен командой Луффи.

В его команду также входил гипнотизёр Джанго, впоследствии вступивший в Морской дозор.

 Крейг «Тиран Ист-Блу» Дон Крейг владел крупнейшем во всём Ист-Блу флотом, большую часть которого потерял при попытке пройти Гранд-Лайн, столкнувшись с Дракулем Михоуком, одним из Великих корсаров. По возвращении в Ист-Блу напал на плавучий ресторан Барати, в котором работал Санджи, но был побежден Луффи.

 Арлонг 

Команда Арлонга, обосновавшаяся в Ист-Блу, полностью состояла из рыболюдей в своё время отделившихся от команды Пиратов Солнца. Они терроризировали остров, на котором находилась родная деревня Нами. Капитан команды — Арлонг — считает, что рыболюди во многом лучше и совершенней обычного человека. На его убеждениях выросло целое поколение рыболюдей, среди которых выделяется Ходи Джонс — лидер Новых пиратов рыболюдей.

Один из членов команды Арлонга — осьминогочеловек Хати — после разгрома команды усилиями Луффи вернулся на Гранд-Лайн и вместе с русалкой Кейми открыл плавучий ресторан рядом с архипелагом Сабаоди. Он сражается шестью мечами весом по 300 кг каждый. При повторной встрече с командой Соломенной шляпы помог им добраться до архипелага Сабаоди. Позже пытается остановить команду Ходи Джонса на Острове рыболюдей. В дальнейшем просит помощи у пиратов Соломенной шляпы.

 Вапол 
Команда состоящая в основном из изгнаных граждан Барабанного королевства которые остались верными своему королю-тирану Ваполу. Капитаном команды является сам бывший король Вапол, обладающий плодом Хрум-Хрум.

 Пираты Румбы 
Команда пиратов-музыкантов в число которых когда-то входил Брук. Во время путешествия по Гранд-Лайн подружились с китёнком Лабуном. Позже вся команда умирает от отравленных стрел другой пиратской команды. Перед смертью они записывают песню для Лабуна на звуковую ракушку. Эту ракушу должен в дальнейшем передать Лабуну Брук, оживший благодаря своему дьявольскому плоду. Для того чтобы встретится с китом Брук присоединяется к команде Соломенной шляпы.

 Фокси «Серебряный лис» Фокси мошенник и обманщик, обладающий силой плода Тормоз-Тормоз замедлять других. Его команда специализируется на игре «Дейви Бэк-Файт», где на кон ставятся члены команды.

Сабо

является начальником штаба Революционной армии и признается №2 во всей организации, уступая лишь Монки Д. Драгону. Он названный брат Луффи и Эйсa, а также сводный брат Стерри, нынешнего правителя Гоа, и сын Аутлука III.

Он родился в дворянской семье в Королевстве Гоа, но решил сбежать и жить в Сером Терминале, а в конечном итоге выйти в море. Там он познакомился с Эйсом, а ещё через 5 лет Луффи, которые впоследствии стали называть друг друга "братьями". Вместе с Эйсом и Луффи Сабо мечтал стать пиратом, установить парус и обрести свободу, и планировал отправиться в плавание со своими братьями в 17 лет.

Несмотря на это, из-за определенных обстоятельств Сабо решил отправиться в плавание до Эйса и Луффи, но его лодка была уничтожена вскоре после отплытия одним из Небесных Драконов из-за того, что находилась на пути следования его корабля.

Все думали, что Сабо умер после этих событий, но незадолго до инцидента он встретился с Драгоном на корабле революционеров. Впоследствии было показано, что Сабо выжил и присоединился к революционерам. Он потерял большую часть воспоминаний, но амнезия прошла после того, как он узнал о смерти Эйса. В настоящее время награда Сабо составляет 602 000 000.

 Импел Даун 

Импел Даун — подводная тюрьма для особо опасных пиратов. Начальником тюрьмы является Магеллан, обладающий силой плода Яд-Яд создавать яды, кислоты, ядовитые газы. Внимательно следит как за подчиненными, так и за заключенными. Его заместитель — Ханнябал', мечтавший его сменить. Спустя два года Ханнябал наконец-то получает желанное место начальника тюрьмы, в то время как Магеллана понизили до его заместителя.

Тюрьма делится на шесть уровней. По мере роста уровня растет и степень строгости содержания заключенных. Награда пирата в дальнейшем и определяет на какой уровень он будет отправлен, чем выше сумма награды тем выше и уровень. Самые опасные преступники, имена которых стерты из всех досье для признания их несуществующими, содержатся на шестом уровне Импел-Дауна.

 Критика 
По данным журнала Shōnen Jump, Нами занимает 10 место в списке любимых персонажейVolume 24, pages 206—209 (in the Japanese version).. Джеррет Пайн, представитель Mania Entertainment отметил трогающую и эмоциональную предысторию персонажа, и что это его любимый персонаж, также отметив, что манга очень хорошо рассказывает о её прошлом. При обзоре 11 DVD от Viz Media представитель Activeanime отметил, что Нами стала его любимым персонажем и его также тронула предыстория персонажа. В ходе опроса, проведённого студией в Японии в 2002 году, Нами заняла 28 место в списке любимейший женских персонажей). В 2008 году Нами была номинирована на приз в категории «Лучший женский персонаж».

Согласно опросу журнала Shōnen Jump, Зоро занял второе место в списке самых популярных персонажей. Кроме того, согласно опросам Oricon, Зоро занял 4 место среди персонажей, которых бы больше всего хотели видеть в спин-оффе. Представитель нью медиа Internet Brands похвалил персонажа за его «забавный стиль» боя и назвал лучшим примером для юмористического шоу. Холли Эллингвуд из Activeanime отметила, что сцена сражения между Луффи и Зоро является лучшим моментом 10 выпуска DVD компанией Viz Media. Кристофер Сабат, американский актёр, озвучивавший персонажа Зоро был номинирован на приз за лучшею актёрскую озвучку в 2008 году. Представитель сайта Карл Кимлингер отметил, что Зоро получился выдающимся персонажем и английская озвучка Сабата идеально подходит к нему Кимлингер отметил также, что флешбеки в аниме с участием Санджи и Зоро тронули его до слёз. .

 Примечания 

 Ссылки 
 Раздел персонажей на сайте MyAnimeList Раздел персонажей на сайте One Piece Toei Animation Раздел персонажей на сайте One Piece Fuji Television''

One Piece